Inca Garcilaso de la Vega – historyk peruwiański
 Garcilaso de la Vega – poeta hiszpański